Die Calvo Sotelo war ein Kanonenboot der spanischen Marine.

Das Schiff wurde im Auftrag der mexikanischen Regierung als Zacatecas bei der Werft Echavarietta y Larrinaga in Cádiz als bewaffneter Truppentransporter gebaut und gelangte bei Ausbruch des spanischen Bürgerkriegs im Juli 1936 in die Hände der Nationalisten, die das Schiff nach dem „ersten Märtyrer“ der Franco-Revolution José Calvo Sotelo benannten. Die Calvo Sotelo wurde zum Kanonenboot umgerüstet 1938 in Dienst gestellt. Zusammen mit dem Minenleger Vulcano brachte die Calvo Sotelo in der Nacht vom 29. zum 30. Dezember 1938 den republikanischen Zerstörer José Luis Díez bei Gibraltar auf. 1952 wurde das Schiff der Reserve zugeordnet und stillgelegt.

Weblinks 
 Fighting ships of the world: Spain
 Canoneros, Abschnitt Calvo Sotelo, in La guerra naval española (1910-1977)

Militärschiff (Spanien)
Kanonenboot
Schiff im Spanischen Bürgerkrieg